Postbauer-Heng - um município da Alemanha, no distrito de Neumarkt, na região administrativa de Oberpfalz, estado de Baviera. 
1802 Zhang Heng - um asteroide da cintura principal, a 2,7418166 UA.
Heng Samrin - um político do Camboja.
Tan Mo Heng - um futebolista das Índias Orientais Neerlandesas (atual Indonésia) que jogava como goleiro. 
Monte Heng (Shanxi) - uma das Cinco Grandes Montanhas do taoísmo.
Zhang Heng - um polímata chinês de Nanyang.

Desambiguação